Мировский сельский совет () — входит в состав
Томаковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Мировое.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Мировое 
 с. Весёлая Фёдоровка 
 с. Настасовка 
 с. Топила

Примечания